Тоша — власна назва.

Топоніми

Тоша (Португалія) — парафія.

Тоша (Росія)
 Дракоша Тоша, «Дракоша Тоша» — мультиплікаційний фільм.